
Termin -{MDR}- ima više značenja.

 Retinol dehidrogenaza, enzim
 Mdr1, membranski protein
 Otpornost na višestruke lekove